Montelongo puede referirse a:

 Montelongo (Arzúa), aldea española de la parroquia de Villantime, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Montelongo (Italia), municipio y localidad italiana de la provincia de Campobasso, Molise.